Тласмалак има више значења:

 Тласмалак (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тласмалак (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику